Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Chelsea FC in het seizoen 2013–2014. Het was het 22ste opeenvolgende seizoen dat de club uit Londen uitkwam in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League.

Selectie

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Samsung
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Winter

Premier League

Eindstand

Wedstrijden

Overzicht

Toeschouwers

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

UEFA Super Cup

Wedstrijden

UEFA Champions League

Wedstrijden

Groepsfase Champions League

Statistieken 
De speler met de meeste wedstrijden is in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

Individuele prijzen

Afbeeldingen

Externe links
 Officiële site

Chelsea FC naar seizoen
Engelse voetbalclub 2013/14